Inre-Kroktjärnen kan syfta på:
Inre-Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Inre-Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, vid Krokträsk), sjö i Vindelns kommun,

Se även
Kroktjärn